Die MLB-Saison 2020 war die 119. Saison der Major League Baseball (MLB) und begann am 23. Juli mit dem Spiel der New York Yankees, die beim Titelverteidiger Washington Nationals mit 4:1 gewannen.
Ursprünglich sollte die Spielzeit am 26. März 2020 beginnen. Am 12. März 2020 gab die MLB bekannt, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten die restlichen Spiele des Spring Trainings abgesagt werden und sich der Beginn der regulären Saison um mindestens zwei Wochen verzögern würde. Am 7. Juli 2020 wurde durch die MLB der Spielplan der auf 60 Spiele verkürzten Regular Season veröffentlicht.

Die Regular Season endete am 27. September 2020, die Postseason begann am 29. September und endete mit dem letzten Spiel der World Series am 27. Oktober 2020.

Das 91. MLB All-Star Game sollte am 14. Juli im Dodger Stadium, dem Stadion der Los Angeles Dodgers in Los Angeles, Kalifornien stattfinden. Am. 3. Juli 2020 wurde bekanntgegeben, dass das All-Star Game erstmals seit 1945 abgesagt wird.

Spielplan 
Wie seit 2013 bestehen die American League und die National League jeweils aus 15 Mannschaften, die in drei Fünfer-Gruppen unterteilt sind. Es war geplant, dass die Mannschaften 19 Spiele gegen jeden ihrer vier Division-Gegner spielen (76 Spiele), plus sechs oder sieben Spiele gegen die restlichen 10 Mannschaften innerhalb derselben Liga (66 Spiele). So hätte jedes Team 142 Partien gegen Mannschaften der eigenen Liga; die restlichen 20 Partien des 162er Spielplans wären Interleague Games gewesen. Mit Bekanntgabe des neuen Startdatums informierte die MLB, dass 2020 jedes Team 60 Regular-Season-Spiele absolvieren wird. Um Reisetätigkeiten zu minimieren wurde angekündigt, dass die Spiele hauptsächlich zwischen Teams der gleichen Division und zwischen den Divisionen der geographisch gleichen Region der beiden Ligen (z. B.: NL-East gegen AL-East) geplant sind. Der letztendliche Spielplan wurde am 7. Juli 2020 veröffentlicht.

Der 26. März wäre der früheste Eröffnungstag in der Geschichte der MLB gewesen, aufgrund der COVID-19-Pandemie bleibt aber weiterhin die Saison 2019 die mit dem frühestens Opening Day (28. März).

Es war geplant, dass die New York Mets vom 28. bis 30. April im Hiram Bithorn Stadium in San Juan, Puerto Rico, gegen die Miami Marlins spielen. Die Serie wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

In der MLB London Series sollten am 13. und 14. Juni die Chicago Cubs auf die St. Louis Cardinals treffen. Die Spiele sollten im London Stadium ausgetragen werden und es wäre das zweite und letzte Jahr der London Series gewesen. Die Serie wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Die New York Yankees und Chicago White Sox spielen am 13. August das erste "MLB at Field of Dreams"-Spiel. Auf dem Farmgelände in Dyersville, wo der Film Feld der Träume gedreht wurde, wird ein temporäres 8.000-Plätze-Stadion errichtet. Es wird das erste MLB-Spiel sein, das in Iowa gespielt wird. Aktuell ist noch offen, ob das Spiel stattfinden kann.

Das MLB Little League Classic wird zum vierten Mal in Folge wieder in den Spielplan aufgenommen. Es wird am 23. August im BB&T Ballpark in Williamsport, Pennsylvania, zeitgleich mit der Little League World Series stattfinden. Im Littel League Classic werden die Boston Red Sox auf die Baltimore Orioles treffen.

Regeländerungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
Die MLB hat einige Regeländerungen aufgrund der COVID-19-Pandemie erlassen.

Designated Hitter Regel in der NL 
Erstmals seit 1973 wird auch in Stadien der National League mit Designated Hitter gespielt. Begründet wird die nur für 2020 geltende Regeländerung mit dem Schutz der Pitcher vor Verletzungen aufgrund des stark verkürzten Spring Trainings.

Free Runner in Extra Innings 
Geht eine Partie in Extra Innings, so startet das Team im Angriff zu Beginn eines jeden Halbinnings mit einem Runner auf der zweiten Base. Runner ist jeweils der Spieler, der im letzten Inning als letztes ausgemacht wurde. Hierdurch sollen extrem lange Spiele mit vielen Extra Innings vermieden werden. Erfahrungen aus den Minor Leagues zeigen, dass durch diese Regel 93 % aller Spiele im 10. oder 11. Inning enden, ohne Free Runner ist dies nur in 73 % der Fall.

Erweitertes Teilnehmerfeld in den Playoffs 
Die Tabellenplatzierungen sind für das Erreichen der Postseason verantwortlich: Bisher qualifizierten sich die drei jeweiligen Divisionssieger und die nach Winning Percentage beiden weiteren besten Teams (qualifizieren sich im Wild-Card Game für einen Platz im Roster) und tragen in drei Runden die Meisterschaft in der American beziehungsweise National League aus. Die jeweiligen Meister treffen dann in der World Series aufeinander.  In dieser Saison qualifizieren sich die die drei jeweiligen Divisionssieger, die Divisionszweiten sowie die beiden Teams mit den besten Winning Percentages der jeweiligen League (die nicht Erster oder Zweiter ihrer Division geworden sind).

Dabei sind die Divisionssieger in den beiden Leagues jeweils auf der Setzliste auf 1–3 gereiht, die Zweitplatzierten auf den Plätzen 4–6 und die restlichen beiden Teams auf 7 und 8. Es wird dann im KO-Modus bis zum League Finale bzw. zur World Series gespielt.

Teilnehmende Teams 
Für die Saison 2020 wurden von der MLB keinerlei Änderungen bezüglich teilnehmender Franchises bzw. Ligen- und Divisionszuordnungen vorgenommen.

Reguläre Saison

Kurzerklärung Spielbetrieb und Tabellenaufbau 
Die AL und die NL sind jeweils für den Spielbetrieb in drei Divisionen unterteilt. Die Zuordnung erfolgt nach regionalen Kriterien: East, Central und West Division. Der Spielbetrieb wird vom 23. Juli bis zum 29. September 2020 stattfinden.

Die Tabellenplatzierungen sind für das Erreichen der Postseason verantwortlich: In dieser Saison qualifizieren sich die die drei jeweiligen Divisionssieger, die Divisionszweiten sowie die beiden Teams mit den besten Bilanzen der jeweiligen League (die nicht Erster oder Zweiter ihrer Division geworden sind).

Die Rangfolge der Mannschaften in der Tabelle ergibt sich während der Saison grundsätzlich aus dem aktuellen Verhältnis von Siegen zu Spielen insgesamt als sogenannte Winning Percentage. Der Grund hierfür liegt in der ungleichmäßigen Verteilung der Spiele über den Kalender, so dass manche Mannschaften zwischenzeitlich drei oder mehr Spiele mehr ausgetragen haben als andere. Damit wird zum Beispiel die Bilanz eines Teams A mit 15 Siegen und 15 Niederlagen (.500 als entsprechende Percentage ausgedrückt) für exakt gleichwertig erachtet mit der Bilanz eines Teams B, das zum gleichen Zeitpunkt 16 Siege und 16 Niederlagen erzielte. Für die Abschlusstabellen ist dies jedoch ohne Belang, da zum Saisonende alle Mannschaften die 60 Saisonspiele ausgetragen haben. Deshalb reicht die Angabe von Siegen und Niederlagen (Unentschieden sind unüblich).

Mit der Angabe GB (Games Behind) wird dokumentiert, wie groß der Rückstand eines Verfolgers auf den Tabellenersten ist. Hiermit wird ausgedrückt, wie viele Siege der Verfolger bei gleichzeitiger Niederlage des Führenden theoretisch bräuchte, um Gleichstand zu erreichen. Die Angabe GB wird auf 0.5 Spiele genau ausgedrückt: Hat zum Beispiel Mannschaft A zehn Siege und fünf Niederlagen, Mannschaft B hingegen neun Siege und fünf Niederlagen, würde bereits ein eigener Sieg (ohne Niederlage von A) zu Tabellengleichstand führen.

Endstand

American League 

Stand: 28. September 2020W = Wins (Siege), L = Losses (Niederlagen), % = Winning Percentage, GB = Games Behind (Rückstand auf Führenden: Zahl der notwendigen Niederlagen des Führenden bei gleichzeitigem eigenen Sieg)

National League 

Stand: 28. September 2020W = Wins (Siege), L = Losses (Niederlagen), % = Winning Percentage, GB = Games Behind (Rückstand auf Führenden: Zahl der notwendigen Niederlagen des Führenden bei gleichzeitigem eigenen Sieg)

Postseason 
Hauptartikel: ALWC 2020, NLWC 2020, ALDS 2020, NLDS 2020, ALCS 2020, NLCS 2020, World Series 2020

Modus und Teilnehmer 
Die MLB gab die Playoff-Runde am 15. September bekannt. Sie wird aus acht Teams jeder Liga bestehen. Die Wild Card Series wird eine Best-of-Three-Serie sein, während die Division Series, die League Championship Series und die World Series ihre normale Länge haben werden. Die Spiele der Wild Card Series werden auf dem Heimfeld des höher gesetzten Teams ausgetragen. Die Divisions Series und League Championship Series werden an einem neutralen Orten ausgetragen, ähnlich denen, die sowohl für die National Basketball Association als auch für die National Hockey League während der Playoffs verwendet werden, um die Möglichkeit eines erneuten COVID-19-Ausbruchs zu begrenzen, der sowohl den Spielplan stören als auch die Integrität des Wettbewerbs beeinträchtigen könnte. Die American League wird im Petco Park der San Diego Padres und im Dodger Stadium der Los Angeles Dodgers spielen, während die National League im Globe Life Field der Texas Rangers und im Minute Maid Park der Houston Astros spielen wird. Die World Series wird im Globe Life Field ausgetragen.

Schema 
In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Ehrungen und Auszeichnungen

Monatliche Auszeichnungen

Spieler des Monats

Pitcher des Monats

Rookie des Monats

Stadien

Globe Life Field 
Dies wird die erste Saison der Texas Rangers im Globe Life Field sein, welches den Globe Life Park in Arlington ersetzen wird. Dort spielten die Rangers von 1994 bis 2019 insgesamt 26 Saisons. Die erste Partie der Texas Rangers in der neuen Spielstätte gegen die Los Angeles Angels sollte am 31. März stattfinden, konnte aber aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen werden. Letztendlich fand das erste MLB-Spiel der Rangers, ein 1:0-Sieg gegen Rockies, schließlich am 24. Juli 2020 statt.

Einzelnachweise 

2020
MLB Saison
Sportsaison 2020
COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten